Та́бор () — город в южной Чехии (Южночешский край), на возвышенном правом берегу реки Лужнице. Муниципалитет с расширенными полномочиями и административный центр района Табор.

Население 36000 жителей (2004). На 1947 год население составляло 18000.

Промышленность — в основном в пригородах (электротехническая и станкостроительная — в Сезимово-Усти; производство синтетического волокна — в Плане; развиты также машиностроение, пищевая (табачный завод), текстильная и бумажная промышленность).

История 
Возник на месте старинного поселения Градиште в 1420, во время Гуситского движения. Город был назван в честь горы Фавор (лат. Thabor) в Святой Земле, а точнее — в Северной Галилее (Израиль). Название быстро превратилось в народе в табор (по-чешски — укрепленный лагерь). Поселение стало ядром таборитского движения; в 1430-х Табор являлся уже крупным экономическим центром; в 1436 им были получены права королевского города. В 1452 Табор был захвачен Йиржи Подебрадом.

В 1903 году город был соединён электрифицированной железной дорогой с городом Бехине.

Достопримечательности 
Архитектурные памятники:
 Башня замка Котнов и Бехиньские ворота (XV век),
 готический костёл Преображения Господня на горе Табор (1512),
 Старая городская ратуша в стиле поздней готики (кон. XVI в., в ратуше расположен Гуситский музей),
 так называемый Фронтонный дом (1532).

Памятники Яну Жижке и Яну Гусу — на центральной (Жижковской) площади. Обширные подземные помещения, в которых скрывались участники Гуситского восстания.

В окрестностях — развалины замка Кози-Градек (), где укрывался Ян Гус в 1412—1414. Минеральные источники.

События 
Город Табор популярен среди дегустаторов пива и представителей ассоциаций собирателей пивной атрибутики в разных странах. Уже 20 лет подряд, в конце января — начале февраля в Таборе проходит фестиваль «Пивная печать».

Население

Города-побратимы

Персоналии 
 Арбайтер, Ян Добромил — почётный гражданин города.

Примечания

Ссылки 
 Городской сайт
 Гуситский музей в Таборе
 История гуситских войн
 Святая гора Табор 

Районные центры Чехии